Якун:

 Якун — мужское русское личное имя скандинавского происхождения.
 Якун (ум. ок. 1170) — новгородский посадник в 1167—1170 гг.
 Якун Мирославич — новгородский посадник в 1137—1141 и 1156—1160 гг.
 Якун Намнежич — новгородский тысяцкий до 1215, между 1215 и 1219, и после 1219 г.
 Якун Слепой — предводитель отряда варягов, который возглавлял киевскую дружину в битве при Листвене.